Termenul „Larsen” se poate referi la:
 Nume scandinav, în suedeză înseamnă fiul lui Lars.
 Roald Larsen (1898-1959), medaliat olimpic la patinaj viteză

Vezi și

 Larssen
 Larson
 Larsson
  Lup Larsen, personaj fictiv din romanul Lupul de mare
</div>